Chirmiri ist eine Stadt (Municipal Corporation) des indischen Bundesstaates Chhattisgarh mit etwa 85.000 Einwohnern (Volkszählung 2011).

Die Stadt befindet sich im Distrikt Koriya. In Chirimiri wird seit 1925 Kohle abgebaut.

Klima 
Das Klima in Chirmiri ist warm-gemäßigt. In den Sommermonaten Juni bis September, während der Monsunzeit, fallen die meisten Niederschläge. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt 1254 mm. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 24,1 °C.

Weblinks 

 Website der Municipal Corporation Chirmiri

Einzelnachweise 

Municipal Corporation in Chhattisgarh
Ort in Chhattisgarh
Distrikt Koriya